Игор Штол (; род. 27 сентября 1964, Братислава) — словацкий шахматист, гроссмейстер (1992).

В составе сборных Чехословакии и Словакии участник 5-и Олимпиад (1990—1994, 2000 и 2006).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Личная карточка Игора Штола на сайте OlimpBase.org

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Словакии